Brookesia exarmata is een kameleonsoort uit het geslacht kortstaartkameleons (Brookesia).

Naam en indeling
De kameleon behoort tot de groep van B. minima. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Schimmenti & Jesu in 1996.  De soortaanduiding exarmata  betekent vrij vertaald 'zonder stekels'.

Fylogenie
Aan de hand van mitochondriaal DNA werd de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia gemaakt, waarin Brookesia exarmata werd opgenomen:

Verspreiding en habitat
De soort is endemisch in Madagaskar en komt voor in het westen van het eiland, in de regio Melaky. Ook is de soort gevonden in Tsingy de Bemaraha. Zijn leefgebied zou een oppervlakte van 1991 km² bedragen. 

De habitat bestaat uit tropische bossen waar het dier 's nachts schuilt in lage planten. Overdag wordt waarschijnlijk gefoerageerd in de strooisellaag. 
De soort is aangetroffen op een hoogte van ongeveer honderd tot 560 meter boven zeeniveau.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN en in Appendix II van de CITES is de beschermingsstatus 'bedreigd' toegewezen (Endangered of EN).

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status bedreigd